Verdensmesterskabet i curling er et mesterskab for curlinglandshold fra hele verden, som hvert år arrangeres af World Curling Federation. 

For mænd er mesterskabet afviklet hvert år siden 1959, hvor Scotch Cup – forløberen for nutidens VM i curling – blev spillet i Skotland. Den gang spillede Skotland mod Canada om titlen. I perioden 1961-1967 varierede antallet af deltagere i mesterskabet mellem tre og otte hold. I 1968 opnåede Scotch Cup status som officielt verdensmesterskab og skiftede samtidig navn, så det i perioden 1968-1985 blev afviklet under navnet Air Canada Silver Broom. Siden 1986 har navnet været VM i curling med forskellige sponsornavne som tilføjelse.

VM for kvindehold er afholdt hvert år siden 1979 – i begyndelsen som en separat turnering, men i perioden 1989-2004 blev mesterskaberne for mænd og kvinder afviklet samlet. I 2005 blev antallet af deltagende hold udvidet fra 10 til 12, og siden da er de to mesterskaber igen afviklet som to separate turneringer på forskellige terminer og med forskellige værtsbyer. Hvert år afvikles ét af mesterskaberne i Canada. 

Fra 2008 indførtes VM i Mixed double curling, og fra 2015 spilledes der endvidere om VM-titlen for mixed hold.

Mesterskabets navn 

Siden det første VM har mesterskabets officielle navn skiftet flere gange, hovedsageligt for at inkludere hovedsponsorens navn.

Mænd
 1959-1967: Scotch Cup
 1968-1985: Air Canada Silver Broom
 1986-1988: Hexagon World Curling Championships
 1989-1990: World Curling Championships
 1991-1992: Canada Safeway World Curling Championships
 1993-1994: World Curling Championships
 1995-2005: Ford World Curling Championships
 2006: World Curling Championships
 2007-2017 (ulige årstal): Ford World Curling Championships
 2008: World Curling Championships
 2010: Capital One World Curling Championships
 2012: World Curling Championships
 2014: CPT World Curling Championships
 2016: World Curling Championships
 2018: 361 World Curling Championships
 2019: Pioneer Hi-Bred World Curling Championships
 2020: LGT World Curling Championships
 2021: BKT Tires & OK Tire World Curling Championships
 2022: LGT World Curling Championships 

Kvinder
 1979-1981: Royal Bank of Scotland World Curling Championships
 1982: World Curling Championships
 1983: Pioneer Life World Curling Championships
 1984: World Curling Championships
 1985: H&M World Curling Championships
 1986-1990: World Curling Championships
 1991-1992: Canada Safeway World Curling Championships
 1993-1994: World Curling Championships
 1995-2004: Ford World Curling Championships
 2005: World Women's Curling Championships
 2006-2008: Ford World Women's Curling Championships
 2009: Mount Titlis World Women's Curling Championships
 2010: Ford World Women's Curling Championships
 2011: Capital One World Women's Curling Championships
 2012: Ford World Women's Curling Championships
 2013: Titlis Glacier Mountain World Women's Curling Championships
 2014: Ford World Women's Curling Championships
 2015: Zen-Noh World Women's Curling Championships
 2016: Ford World Women's Curling Championships
 2017: CPT World Women's Curling Championships
 2018: Ford World Women's Curling Championships
 2019-2020: World Women's Curling Championships
 2021: LGT World Women's Curling Championships
 2022 : BKT Tires & OK Tire World  Women's Curling Championships

Afviklingsform 

Siden 2005 har både mændenes og kvindernes VM været afviklet med 12 deltagende hold. Europa stiller med otte hold, mens Amerika og Stillehavsregionen (Østasien og Oceanien) hver har to pladser.

De tolv hold spiller først alle-mod-alle, hvilket giver elleve kampe til hvert hold. De fire bedste hold går videre til slutspillet, der afvikles som et Page playoff. Det vil sige, at nr. 3 og 4 mødes i den ene semifinale. Taberholdet bliver nr. 4 i mesterskabet, mens vinderholdet går videre til bronzekampen, hvor det møder taberen af den anden semifinale mellem nr. 1 og 2. Taberen af bronzekampen vinder bronzemedaljer, mens vinderen går videre til finalen mod vinderen af semifinalen mellem nr. 1 og 2. Vinderen af finalen bliver verdensmester, og taberen vinder sølvmedaljer.

VM i curling for mænd

Medaljestatistik

Mesterskaber og medaljevindere

Placeringer 
I perioden 1959-1982 deltog ti forskellige lande i VM for mænd. Holdenes placeringer er sammenfattet nedenfor.

I perioden 1983-2021 har 23 forskellige lande deltaget i VM for mænd. Tre af landene, Canada, Schweiz og USA, har deltaget i samtlige mesterskaber i perioden. Holdenes placeringer er sammenfattet nedenfor.

VM i curling for kvinder

Medaljestatistik

Mesterskaber og medaljevindere

Placeringer 

I perioden 1979-2022 har 21 forskellige lande deltaget i VM for kvinder. Fem af landene, Canada, Schweiz, Skotland, Sverige og USA, har deltaget i samtlige mesterskaber i perioden. Holdenes placeringer er sammenfattet nedenfor.

Mixed double 

Det første verdensmesterskab i curling for mixed double curling (én mand og én kvinde) blev afviklet i 2008 i Vierumäki i Finland.

Mixed hold 

Det første verdensmesterskab i curling for mixed hold (to mænd og to kvinder) blev afviklet i 2015 i Bern, Schweiz.

Se også 
Olympiske curlingturneringer
Junior-VM i curling
EM i curling
Stillehavsmesterskabet i curling

Ekstern kilde/henvisning 
World Curling Federation

Noter 

 
Etableret i 1959